Jméno Jan Suda patřilo více osobnostem:

 Jan Suda, rakousko-uherský politik,
 Jan Suda, český botanik.

Rozcestníky - jméno